Marco Fabbri (né le  à Milan) est un patineur artistique italien, spécialiste de danse sur glace.

Depuis 2010, il danse avec la Française Charlène Guignard, naturalisée Italienne en 2013.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

En individuel

En danse sur glace 
Avec deux partenaires :
 Paola Amati (1 saison : 2008-2009)
 Charlène Guignard (12 saisons : 2011-2023)

Notes et références

Liens externes 

Patineur artistique italien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en février 1988
Naissance à Milan
Champion d'Europe de patinage artistique